Гу́ково-Гнилушевское сельское поселение — муниципальное образование в Красносулинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Гуково.

Административное устройство 
В состав Гуково-Гнилушевского сельского поселения входят:
 хутор Гуково,
 хутор Васецкий,
 хутор Калинов,
 хутор Коминтерн,
 посёлок Малый,
 хутор Марс,
 хутор Новоровенецкий,
 хутор Розы Люксембург.

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Красносулинского района
Приграничные с Украиной районы Российской Федерации